Michel Ory (* 18. April 1966 in Develier) ist ein Schweizer Amateurastronom und Asteroidenentdecker.

Der Physikdozent entdeckte zwischen 2001 und 2010 am Jura-Observatorium insgesamt 169 Asteroiden, einen davon zusammen mit Holger Lehmann. Darüber hinaus entdeckte er den periodischen Kometen P/2008 Q2 Ory.

Nach Michel Ory wurde am 6. März 2004 der im Jahre 2000 entdeckte Asteroid (67979) Michelory benannt.

Quelle 
 Lutz D. Schmadel: Dictionary of Minor Planet Names. 5th ed. Springer, Berlin 2003, ISBN 3-540-00238-3 (engl.) Voransicht bei Google Book Search

Weblinks 
 Michel Ory Kurzbiographie aus Dictionnaire du Jura (franz.)

Einzelnachweise 

Astronom (21. Jahrhundert)
Person als Namensgeber für einen Asteroiden
Amateurastronom
Schweizer
Geboren 1966
Mann